Налоговое министерство Дании ответственно за разработку новых законов в отношении налогов, утверждаемых Фолькетингом.

Министры 
Свен Якобсен 1975-1977
Йенс Кампманн 1977-1978
Андерс Андерсен 1978-1979
Карл Хёртнас 1979-1981
Могенс Люккетофт 1981-1982
Иси Фойгхель 1982-1987
Андерс Фог Расмуссен 1987-1992
Петр Брикстофте 1992-1993
Оле Ставад 1993-1994
Карстен Кох 1994-1998
Оле Ставад 1998-2000
Фроде Серенсен 2000-2001
Свен Эрик Ховманд 2001-2004
Кристиан Йенсен 2004-2010
Лунд Поульсен Троелс 2010-2011
Питер Кристенсен 2011-2011
Тор Педерсен Могер 2011 -

Ссылки 
Официальный сайт

Государственное устройство Дании
Министерства Дании
Налоговые органы